|-
| 107501 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107502 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107503 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107504 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107505 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107506 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107507 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107508 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107509 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107510 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107511 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107512 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107513 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107514 - || || 20 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107515 - || || 21 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107516 - || || 21 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107517 - || || 19 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107518 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107519 - || || 17 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107520 - || || 17 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107521 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107522 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107523 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107524 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107525 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107526 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107527 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107528 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107529 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107530 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107531 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107532 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107533 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107534 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107535 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107536 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107537 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107538 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107539 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107540 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107541 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107542 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107543 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107544 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107545 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107546 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107547 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107548 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107549 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107550 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107551 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107552 - || || 22 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107553 - || || 22 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107554 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107555 - || || 19 de febrer, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 107556 - || || 26 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107557 - || || 21 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107558 - || || 23 de febrer, 2001 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 107559 - || || 22 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107560 - || || 22 de febrer, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107561 Quinn || || 28 de febrer, 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 107562 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107563 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107564 - || || 27 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107565 - || || 27 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107566 - || || 27 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107567 - || || 27 de febrer, 2001 || Kleť || Kleť
|-
| 107568 - || || 22 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107569 - || || 22 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107570 - || || 22 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107571 - || || 22 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107572 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107573 - || || 19 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107574 - || || 19 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107575 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107576 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107577 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107578 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107579 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107580 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107581 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107582 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107583 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107584 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107585 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107586 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107587 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107588 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107589 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107590 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107591 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107592 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107593 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107594 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107595 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107596 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107597 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107598 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107599 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107600 - || 2001 EO || 2 de març, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
7